Sinowjew (alternative Schreibweise: Zinov'ev, Зиновьев) ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Jewsejewitsch Sinowjew (1883–1936), sowjetischer Politiker
 Nikolai Nikolajewitsch Sinowjew (1945–2018), russischer Dichter und Liedermacher
 Oleksandr Sinowjew (1961–2005), sowjetischer, später ukrainischer Radsportler
 Sergei Olegowitsch Sinowjew (* 1980), russischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Sinowjew-Kirche
 Sinowjewsk